peut être :
 , un roman de Blake Nelson publié en 2006 ;
 , le film tiré du roman ci-nommé réalisé par Gus Van Sant et distribué en 2007.